Toila se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Toila, comună (vald) în Regiunea Ida-Viru, Estonia

Localități
 Toila,  în comuna Toila, reședința comunei.